Чемпіонат Швейцарії з хокею 1921 — 11-й чемпіонат Швейцарії з хокею, чемпіоном став «Розей» (Гштаад).

Схід

Захід

Півфінал

Фінал (Захід)

Фінал

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 534 kB) 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія